Il singolare dell'ATP Buenos Aires 1988 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Perez-Roldan era il detentore del titolo.

Javier Sánchez ha battuto in finale Guillermo Pérez Roldán 6-2, 7-6.

Teste di serie
A champion seed is indicated in bold text while text in italics indicates the round in which that seed was eliminated.

  Guillermo Pérez Roldán (finale)
  Jay Berger (quarti di finale)
  Alberto Mancini (semifinali)
  Horacio de la Peña (secondo turno)

 Eduardo Bengoechea (quarti di finale) 
 Franco Davín (primo turno) 
 Javier Sánchez (campione) 
 Raúl Viver (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

ATP Buenos Aires 1988